Ахпюракское водохранилище (), также Разданское водохранилище — водохранилище в Армении, в Котайкской области, объёмом 4 млн м³. 

На южном берегу водохранилища находится город Раздан. На водохранилище работает Гюмушская ГЭС.

См. также 
 Водохранилища Армении

Водохранилища Армении
Бассейн Раздана‎
Водные объекты Котайкской области